Каза́с — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Грау Казас, Жауме (1896—1950) — испанский каталонский писатель, эсперантист.
 Казас, Борис Ильич (1861—1922) — врач-универсал, гуманист, общественный деятель; сын И. И. Казаса.
 Казас, Жоан (род. 1961) — испанский поэт, писатель, режиссёр и драматург.
 Казас, Жорди (род. 1948) — испанский каталонский дирижёр.
 
 Казас, Марк Ильич (1870—1956) — горный инженер, специалист в области водоснабжения и водоотведения.
 

 Иванова-Казас, Ольга Михайловна (1913—2015) — советский и российский эмбриолог, доктор биологических наук, профессор.

Топоним 
 Казас — посёлок, Кемеровская область, Россия
 Казас — река в Кемеровской области, приток Мрассу.
 Казас — река в Кемеровской области, приток Усы.
 Казас — река в Хакасии, приток Абакана.

Примечания